Роберт Август Чезбро (; , Лондон — ) — британско-американский химик и изобретатель вазелина, процесс производства которого он запатентовал 4 июня 1872 года (торговая марка Vaseline была зарегистрирована 14 мая 1878 года). В 1875 году Чезбро основал Chesebrough Manufacturing Company, преобразованную в 1955 году в компанию Chesebrough-Ponds, которая стала ведущим производителем средств личной гигиены.

Чезбро начал свою карьеру как химика с выделения керосина из спермацета кашалотов. Открытие нефти в 1859 году неподалеку от Тайтусвилла (штат Пенсильвания) и определённые трудности с её первоначальными исследованиями сподвигли его на изучение новых продуктов из нефти и методов их получения. Общаясь с нефтяниками, Чезбро заинтересовался вязким нефтепродуктом — парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала на части буровых установок и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах в качестве эффективно заживляющего раны средства.

Ученый стал экспериментировать с этой массой и сумел выделить из неё полезные ингредиенты. Приготовленной мазью он обработал свои многочисленные ожоги и ссадины, полученные при экспериментах. Эффект оказался поразительным: раны зажили, причём довольно быстро. В дальнейшем Чезбро продолжал совершенствовать необычайную ранозаживляющую способность этого снадобья и, пробуя на себе, наблюдал за результатом. Полученное вещество, способствующее регенерации кожных покровов, учёный несколько облагородил и под названием «нефтяное желе» запустил в производство с 1870 года. Сначала «нефтяное желе» Чезбро выставил на продажу в аптеке, но мазь не покупали. Популярностью новое лекарство не пользовалось именно из-за названия, так как всё связанное с нефтью ассоциировалось у людей со свойством легко воспламеняться. Тогда учёный придумал другое название — вазелин. Это производное от двух слов: немецкого «wasser» — вода и греческого «elaion» — оливковое масло.

Успех Чезбро вытекал из твёрдой убежденности в целебных свойствах предлагаемой им продукции. Пока товар был в новинку, аптеки неохотно брали его на реализацию, и Чезбро путешествовал по всему штату Нью-Йорк, демонстрируя свой «чудо-продукт». В целях создания дальнейшего спроса он выдавал бесплатные образцы вазелина.

Чезбро получил рыцарское звание в 1883 году. Посвящая его в рыцари, королева Виктория превозносила полезность его продукта, гордо заявив, что она «использует вазелин каждый день». Сам Роберт, проживший 96 лет, утверждал, что ежедневно съедал ложку вазелина.

Примечания 

Химики США
Химики Великобритании
Химики XIX века
Химики XX века